Серо Фрихол има више значења:

 Серо Фрихол (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Фрихол (Сан Себастијан Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику